Zacaloma kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zacaloma, Puebla, ort, Tetela de Ocampo, 
 Zacaloma, Veracruz, ort, Mixtla de Altamirano,